bitwa pod Arkadiopolis w 970 roku
 bitwa pod Arkadiopolis w 1194 roku